Denis Johnson peut désigner :
 Denis Johnson (1918-1993), agent secret américain ;
 Denis Johnson (1949-2017), écrivain américain.